Varga Pál
 Varga Pál (1843–1912) amerikai polgárháborús katona
 Varga Pál (1854–1939) gépészmérnök
 Varga Pál (1908–1986) karmester
 Varga Pál (1912–1982) gyógyszerész
 Varga Pál (1937-) grafikus, bélyegtervező
 Varga Pál (1944) vegyészmérnök

hasonló nevűek
 S. Varga Pál (1955) irodalomtörténész
 Varga Géza Pál (1948) alkalmazott grafikus